Miejscowości na Ukrainie (ukr. Яблунівка, Jabłuniwka)
 Jabłuniwka – w obwodzie charkowskim, w rejonie wałkiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie starosieniawskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie łysianskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czernihowskim, w rejonie nosowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czernihowskim, w rejonie pryłuckim
 Jabłuniwka–  w obwodzie czerniowieckim, w rejonie zastawieńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie jurjiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie pokrowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie szyrokiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie donieckim, w rejonie konstantynowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie kaharłyckim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoukrajinskim
 Jabłonówka –  w  obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim 
 Jabłonówka – w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim 
 Jabłuniwka – w obwodzie ługańskim, w rejonie swatiwskim, nad Duwanoczką
 Jabłuniwka – w obwodzie połtawskim, w rejonie kobelackim
 Jabłuniwka – w obwodzie połtawskim, w rejonie łochwickim, nad Sułycią
 Jabłuniwka – w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie sumskim, w rejonie sumskim
 Jabłonówka –  w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Jabłonówka –  w obwodzie winnickim, w rejonie lityńskim 
 Jabłuniwka – w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie zakarpackim, w rejonie chuściańskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie malińskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie popilnianskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim

Inne
 Dubriwka  – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim, do 1939 Jabłonówka
 Jabłoniewka (ros. Яблоневка, Jabłoniewka) – wieś w Federacji Rosyjskiej, w obwodzie kaliningradzkim 
 Uhersko (ukr. Угерсько)  – wieś na Ukrainie, obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim. W latach 1946-1993 nosiła nazwę Jabłonówka.
 Wełyka Jabłuniwka  – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim w  rejonie smiłańskim

Zobacz też 
Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Jabłonówka